Моино — упразднённая в 1989 году деревня в Ярском районе Республики Удмуртия Российской Федерации.

География 
Находился на реке Моя в 15 километрах южнее Яра.

Топоним 
Название Моино носит иноэтничный характер.

История 
В 1957 году деревня входила в Ворцинский сельсовет.

В 1989 году исключена из учётных данных.

Население 
В Моино проживали в основном татары и считалось кряшенским селением.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ярского района
населённые пункты, упразднённые в 1989 году